Spojení písmen K a Y může mít různé významy:

KY 
 zkratka amerického státu Kentucky
 KY – kód ISO 3166-2 pro Kajmanské ostrovy
 BI-KY – kód ISO 3166-2 pro provincii Kayanza

ky 
 kyrgyzština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ky 
 .ky – internetová doména nejvyššího řádu pro Kajmanské ostrovy

Externí odkazy